Wyspa umarłych (niem. Die Toteninsel) – obraz Arnolda Böcklina
 Wyspa umarłych (ang. Isle of the Dead) – powieść Rogera Zelazny’ego
 Wyspa umarłych – poemat symfoniczny Siergieja Rachmaninowa